Les députés de la seizième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 2005 pour la période 2005-2009.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 2005
 Cabinet Merkel I

16